Gernkopf ist der Name der Erhebungen

 Gernkopf (Allgäuer Alpen), , in den Allgäuer Alpen
 Gernkopf (Hessen), , im Knüllgebirge